— японский сэйю.

Позиции в Гран-при журнала Animage 
 1990 год — 13-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую мужскую роль;
 1991 год — 17-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую мужскую роль

Роли в аниме 
 1982 год — Гиперпространственная крепость Макросс (Эксседол Фолмо (Экседор));
 1983 год — Миюки (Рюйти Масаки);
 1984 год — Макросс: Помнишь ли нашу любовь? (Эксседол Фолмо (Экседор));
 1985 год — Мобильный воин Зета ГАНДАМ (ТВ) (Бен Вудер);
 1985 год — Love Position - The Legend of Halley (Роберт);
 1986 год — Мобильный воин ГАНДАМ Зета Два (Ракан Дакаран);
 1986 год — California Crisis: Tsuigeki no Juuka [Hibana] (D.J);
 1987 год — Макросс: Воспоминания о 2012-м годе (Эксседол Фолмо (Экседор));
 1987 год — Dead Heat (Го);
 1988 год — Легенда о героях Галактики: Мне покорится море звезд (фильм первый) (Нильсон);
 1988 год — Чудотворные рыцари (ТВ) (Голос за кадром);
 1988 год — Легенда о героях Галактики OVA-1 (Адмирал Уланов);
 1989 год — Три мушкетера - Фильм (Писарро);
 1989 год — Ранма 1/2 (ТВ) (Соун Тэндо);
 1989 год — Полиция Будущего (фильм первый) (Кити Гото);
 1989 год — Полиция Будущего (ТВ) (Кити Гото);
 1990 год — Счастливое семейство Муми-троллей (Ракки);
 1991 год — Ранма 1/2 (фильм первый) (Соун Тэндо);
 1992 год — Ранма 1/2 (фильм второй) (Соун Тэндо);
 1993 год — Полиция Будущего: Восстание (фильм второй) (Кити Гото);
 1994 год — Akazukin Chacha (Бутинэко);
 1994 год — Ранма 1/2 (фильм третий) (Соун Тэндо);
 1994 год — DNA2: Dokoka de Nakushita Aitsu no Aitsu TV (Ёкомори);
 1994 год — Макросс 7 (ТВ) (Эксседол Фолмо);
 1995 год — Romeo no Aoi Sora (Роберт);
 1995 год — DNA2: Dokoka de Nakushita Aitsu no Aitsu OVA (Ёкомори);
 1995 год — Макросс 7 На бис (Эксседол Фолмо);
 1996 год — Rurouni Kenshin (ТВ) (Исуруги Райдзюта);
 1997 год — В джунгли! (Отец Нацумэ);
 1998 год — Волшебная сцена модницы-Лалы (Таинственный человек);
 1998 год — Эксперименты Лэйн (Ясуо Ивакура);
 1999 год — Для сердца (Нагасэ (эп. 11));
 1999 год — Я стану ангелом! (Delicious White);
 1999 год — Dual! Parallel Lun-Lun Monogatari (Кэн Санада);
 2000 год — Ginsokiko Ordian (Дзёдзи Айбара);
 2001 год — Noir (Альбер Дукс);
 2002 год — Миниатюрная Полиция Будущего (Кити Гото);
 2002 год — Полиция Будущего: Монстр (фильм третий) (Гото);
 2005 год — Стеклянная маска (ТВ-2) (Тэрайти Оно);
 2007 год — Одержимые смертью (Симпатиро Мунаката);
 2007 год — Шумиха! (Балтро);
 2009 год — Usaru-san (Отец Пёко);
 2009 год — Tailenders (Лузер Кинг);
 2010 год — Senkou no Night Raid (Синъитиро Сакурай)

Примечания

Ссылки